Akuliarutsip Iterlaa bezeichnet:
 Akuliarutsip Iterlaa (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Akuliarutsip Iterlaa (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland